Parthanes ist der Hofname folgender Personen: